Multicopieur#Carte contrôleur principal

Fonction publique française
Direction générale des douanes et droits indirects#Catégorie B
Agent de surveillance de Paris#Les grades